Header steht für:
 Header, Metadaten, die Nutzdaten am Anfang eines Datenblocks ergänzen
 Header-Datei, eine Textdatei mit Deklarationen und anderen Bestandteilen des Quelltextes
 Header (E-Mail), Kopfzeile einer E-Mail
 Header, Begriff aus der Gamersprache für den Kopfschuss beim Spielen von Ego-Shootern, siehe Gamersprache#H > headshot – headie – header